Жерар Гумбау Гаррига (; 18 декабря 1994, Кампльонг, Испания) — испанский футболист, полузащитник клуба «Эльче».

Клубная карьера 
Гумбау окончил молодёжную академию «Жироны» и сделал свой дебют за вторую команду, находясь в запасе в сезоне 2012/13, в Терсере. Он играл ключевую роль в следующем сезоне, сыграв в 32 матчах и забив шесть раз, и в то же время был в запасе на скамейке с первой командой в некоторых матчах.

1 июля 2014 Гумбау подписал трёхлетний контракт с «Барселоной», в последствия играя за вторую команду в Сегунде. 23 августа он сыграл свой первый профессиональный матч за вторую команду Барселоны, заменив Уилфрида Каптума на 76-й минуте в матче против «Осасуны».

Гумбау забил свой первый профессиональный гол 7 сентября, в домашнем матче против «Сарагосы». 15 января 2015 он дебютировал с главной командой, выйдя на поле в стартовом составе, в Кубке Испании в матче против «Эльче».

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Леганес»
Игроки ФК «Жирона»
Игроки ФК «Эльче»